Majlis ach-Choura peut désigner :
Majlis ach-Choura, le conseil consultatif d'Arabie saoudite
Majlis ach-Choura, le conseil consultatif du Sultanat d'Oman
Majlis ach-Choura, le conseil consultatif de Bahreïn